Die österreichische Schachbundesliga 2003/04 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2003); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2003
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Hohenems 

Anmerkung: Milan Novkovic hätte eine IM-Norm erzielt, wurde jedoch vor Saisonbeginn, aber nach Veröffentlichung der Eloliste Oktober 2003 auf dem FIDE-Kongress zum IM ernannt.

SK Fürstenfeld

Union Ansfelden

SV NÖ Melk-Wachau

SV Tschaturanga Neubau

SC Die Klagenfurter

SV Frohnleiten

Schachklub Jenbach

SK Gleisdorf 

Anmerkung: Rainer Polzin hatte an sich nicht genügend Partien gespielt, um eine Norm zu erzielen (es wären mindestens neun Partien erforderlich gewesen), da seine Turnierleistung jedoch so deutlich über 2600 Punkten lag, dass er (unabhängig von Gegner und Ergebnis) auf jeden Fall eine GM-Norm erfüllt hätte, wenn er eine neunte Partie gespielt hätte, wurde die Leistung dennoch als GM-Norm anerkannt.

SV Schwarzach

ESV Austria Graz

1. Wiener Neustädter SV

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Schach 2004